De World Grand Prix 2015 was de achttiende editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 4 tot 10 oktober in het Citywest Hotel, Dublin.

Verdedigend kampioen Michael van Gerwen verloor zijn titel door in de finale met 5-4 te verliezen van Robert Thornton die daarmee het toernooi voor de eerste keer wist te winnen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was net als in 2014 £400,000.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers zijn de top 16 van de PDC Order of Merit op 27 september 2015. De overige 16 plaatsen gingen naar de top 14 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit en de top 2 niet-gekwalificeerde spelers uit Ierland en Noord-Ierland van de ProTour Order of Merit 2015. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit krijgen een geplaatste status tijdens het toernooi.

Schema
De loting vond plaats op 27 september 2015.

Darts in 2015
2015